Новики () — село,
Новиковский сельский совет,
Збаражский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122487001. Население по переписи 2001 года составляло 404 человека .

Является административным центром Новиковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла 
Опреловцы и
Чумали.

Географическое положение 
Село Новики находится на берегу реки Гнезна,
выше по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Колодное,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Опреловцы.

История 
 1493 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Церковь святого Димитрия Солунского (1909, каменная).
 Братская могила советских воинов.

Примечания